Glacier, det engelske ord for Gletsjer, kan også henvise til:

 Glacier (spilmotor) – udviklet af IO Interactive
 Glacier (wrestler) – (født Raymond Lloyd, 1964) amerikansk wrestler

Stednavne 
 Glacier (Washington) – sted (census-designated place) i delstaten Washington